Караманогуллары (, ) — анатолийский бейлик (эмират), а также тюркская династия, основавшая его и правившая им в период между 1256 и 1474 годами. Династия также называется Караманиды, бейлик — Караман.

Династия вела происхождение от  и получила название по имени сына Нуре Софи — Караман-бея. Первое время бейлик был уджем Конийского султаната, с 1286 года он находился в вассальной зависимости от ильханов и мамлюков.

Караманогуллары был самым старым, самый могущественным и существовавшим дольше других анатолийских бейликов. Основанный в  около 1256 года, он дольше всех сопротивлялся османской экспансии и был самым опасным соперником формирующегося Османского государства. Бейлик Карманидов также был постоянной угрозой господству сельджукидов в центральной Анатолии, а после распада Конийского султаната Караманиды захватили его центральные территории включая столицу — Конью. Караманиды объявили себя единственными наследниками власти Сельджукидов и во время противостояния с османами они продолжали претендовать на сюзеренитет над другими тюркоязычными бейликами.

Караманиды сопротивлялись османскому росту, образовывая союзы с Венецией, Священной Римской империей и папами на западе, а также с Аккоюнлу (1340—1514) и Мамлюкским султанатом на востоке. Несмотря на эти попытки, бейлик Караманидов в итоге был включён в Османскую империю во время правления Мехмеда II в конце 70 годов XV века, хотя последний известный караманский бей правил до 1483 года, а местное сопротивление османскому владычеству сохранялось до начала XVI века.

В Османской империи территории бейлика образовывали эялет Караман. Ил Караман в Турции в наши дни находится на территории бывшего бейлика, занимая малую его часть.

По легенде Караманиды были первой тюркской династией в Анатолии, которая ввела в 1277 году турецкий язык в государстве как основной.

История

Нуре Софи и Караман-бей 

Согласно всем источникам (, поздним летописям, надписям на строениях, а также документам в архивах) отцом Караман-бея, основателя династии, был суфийский шейх , сын Ходжи Сада аль-Дина (Садеддина). Али Языджиоглу, автор «Огуз-наме» (1423), писал, что Караманиды были выходцами из племени афшар, которые перебрались из Аррана в Сивас из-за монгольского нашествия в 1230 году. Турецкий историк Ш. Текиндаг выдвинул предположение, что Караманиды происходили из племени салур. Также существовала версия, что предки Караманидов были из племени баяндур. Османские и мамлюкские источники называли только эти три возможных варианта происхождения племени и династии из тюрок-огузов. Историк XVI века Дженаби назвал Нуре Софи армянином, эту версию упомянул Й. Хаммер и за ним повторил В. Гордлевский . Однако в том же сочинении Гордлевский назвал «племя караман» огузским. Современник Карамана Смбат Спарапет указывал происхождение Карамана «из рода кочующих племён исмаильтян». Немецкий путешественник  Иоганн Шильтбергер побывавший в регионе с 1394 по 1427 год, отмечал что основатель династии Караман был сыном некоего Армянина Софи

Все версии сходятся в одном: сын Нуре Софи, Керимуддин Караман-бей, в середине XIII века распоряжался в горах Киликии. Устойчивая легенда утверждает, что Караманиды получили эти земли от сельджукского султана Кейкубада I. Караман-бей расширил свои территории, захватив замки в Эрменеке, Муте, Эрегли, Гюльнаре и Силифке. В основном он увеличивал территорию за счёт Киликийской Армении (и, возможно, за счёт государства Кылыч Арслана IV, 1248—1265). Поражение, нанесённое сельджукам в октябре 1256 года, и обострившееся противостояние между братьями Кылыч Арсланом IV и Кай-Кавусом II позволили племенам в приграничных районах жить практически независимо. Их сила возросла за счёт объединения с турецкими кланами, которые жили в горных районах Киликии. В 1261 году, Караман-бей напал на Конью, но был разбит. Ещё одно поражение Караман понёс через год. В битве с армянским царём Гетумом погиб его брат, а сам он скончался вскоре от ран. Похоронен Караман в деревне Балкасун рядом с Эрменеком. После его смерти его маленькие сыновья были захвачены в плен сельджуками.

Мехмед-бей 

Сын Карамана, Шемсетдин Мехмед-бей, возглавил бейлик после смерти отца. Ему удалось разбить армию сельджукского визиря и принудить его освободить всех, кроме одного, братьев. Мехмед заключил соглашение с Бейбарсом, победившим монголов на равнине Эльбистан и занявшем Кайсери. С этого момента дружеские отношения с мамлюками стали постоянным элементом дипломатии караманидов. Воспользовавшись слабостью сельджуков, Мехмед-бей поддержал восстание Джимри, называвшего себя Алаэддином Сиявушем, сыном Изз ад-дина Кей-Кавуса. Он захватил Конью 15 мая 1277 года и возвёл Джимри на трон, а сам Мехмед-бей стал визирем самозванца. Согласно легенде, один из первых указов, принятых на заседании совета, гласил, что ни один язык, кроме турецкого, не должен использоваться в правительственных учреждениях и при дворе. Сыновья Сахиба Фахр аль-Дина Али выступили против Мехмеда, но он разбил их армию. Весной 1278 года Мехмед-бей столкнулся с монгольским отрядом и был убит в стычке. Джимри ждала судьба похуже: он был побеждён Кей-Хосровом в мае того же года, с него живьём содрали кожу, набили её соломой и возили чучело по городам.

Гюнери-бей 

После Мехмеда-бея род возглавил Гюнери-бей. Поражение монгольской армии, нанесённое мамлюками в Хомсе в 1281 году и смерть Абаки после этого привели к беспорядкам. Караманоглу Гюнери-бей и Эшрефоглу Сулейман-бей совершали набеги на земли Конийского султаната. Текудер, брат и преемник Абаки, прислал своего брата Конкуртая для усмирения беев. Жестокий набег Конкуртая привёл к временному отступлению Караманидов в горы, но они не покорились. В январе 1284 года Текудер вызвал Конкуртая и казнил его.

Новый султан Масуд II был слаб и труслив, Конье он предпочитал более спокойный и безопасный Кайсери. Гюнери-бей взял Ларинду, после переименованную в Караман. Поскольку Конья осталась без правителя, Караманиды и Эшрефогуллары постоянно совершали рейды в окрестности города. Гайхату, ставший ильханом, прибыл в Анатолию с большой армией на помощь Масуду. Столицы Караманогулларов и Эшрефогулларов, Ларинда и Эрегли, и их окрестности были разорены. Пострадали земли до Ладика (Денизли, Лаодикия) и бейлик Ментеше, поскольку Гайхату уничтожал селения без разбора, не только мятежные, но и те, которые всегда были покорны. Несмотря на тяжёлые потери после набега Гайхату, и Эшрефогуллары, и Караманогуллары возобновили свою активность сразу после отъезда ильхана. Генрих Лузиньян, король Кипра, высадил войска в Алании, рассчитывая воспользоваться безвластием в Анатолии, но Караманиды во главе с Махмудом-беем нанесли ему поражение.

Монголы считали Гюнери-бея основным препятствием для своего господства в Анатолии. Гюнери-бей умер примерно в1300 году.

Бедреддин Махмуд-бей (1300—1307/8) 
Первая половина XIV века представляет собой наименее известный период в истории Анатолийских бейликов из-за скудности и противоречивости имеющихся исторических свидетельств. Известно, что Гюнери-бея сменил его брат Бедреддин Махмуд-бей. Согласно источникам, Махмуд-бей правил не менее 7 лет, но известно о нём немного. Согласно Анонимному «Сельджукнаме», в 1292/93 году  отвоевал Алайе, который был частично захвачен крестоносцами, и велел читать хутбу от имени мамлюкского султана аль-Ашрафа Халиля. До смерти Махмуда в 1308 году город, вероятно, оставался под властью Караманогуллары. У историков нет информации о том, как управляли городом и как формировалась в этот период администрация. 

От Махмуда осталась мечеть в Эрменеке, построенная в 1302 году, а также тюрбе, построенное им в том же году для себя и своего отца, Караман-бея. Согласно Нешри, Махмуд-бей умер в 1307/08 году. Однако  (без указания источников) сообщал о надписи в мечети от 1311 года, в которой упоминается Махмуд-бей. Нешри писал, что Караманиды вместе с неким Алдум-беем (?), сильным тюркским беем, смогли победить монгольский отряд на одном из перевалов Таврских гор. Нешри упоминал двоих сыновей Махмуда, Яхши-бея и Сулеймана-бея, и сообщал, что Яхши унаследовал власть. Другие источники называли преемника Махмуда не беем, а ханом. Кроме Яхши и Сулеймана сыновьями Махмуда были Ибрагим, Муса, Халил и, возможно, Юсуф, но практически ничего не известно об их деятельности. Юсуф правил в Алайе после Махмуда, встречался с Ибн Баттутой и считается основателем бейлика Алайе.

Яхши бин Махмуд 
Караманиды продолжали наращивать свои силу и влияние при помощи мамлюков. Ещё дважды караманидам удалось захватить Конью в начале XIV века. Известно, что Яхши-хан сверг Мустафу, правителя Коньи, и захватил город. Это событие исследователи относят к концу 1314 года, из допущения, что Чобан-бей был отправлен в Конью для освобождения её от Караманидов. Согласно историку XVI века Нешри, «сын Карамана» бежал из Коньи в Ларинду не от Чобана, а из-за голода, разразившегося в городе. Чобан его преследовал и заставили пойти на поклон, а затем помиловал. Оставив чиновников в Конье и назначив своего сына  представителем в Анатолии, Чобан вернулся в Иран. Вскоре Конья была опять захвачена Яхши-беем. По словам Нешри, Яхши-бей умер в Эрменеке в 1317/18 году, и его сменил брат Сулейман. Однако в следующем году в Каир приехал посол от Ибрагим-бея, заявив, что его правитель прочитал хутбу во имя султана, а также отпечатал монеты с его именем. Это заявление служит подтверждением, что Яхши-хан уже не правил, и фиксирует тот факт, что правителем был Бадр аль-Дин Ибрагим. Имя Яхши-хана, как живущего, упоминается в более поздних календарях, так что дата его смерти остаётся неизвестной.

Муса бин Махмуд 

Хаджи Суфи Бурханетдин Муса-бей, ещё один сын Махмуда-бея, восстановил в 1318 году Ларинду, разрушенную в 1311 году Гайхату, и поселился там. Возможно, город и ранее находился в руках Караманидов (Бадр аль-Дин Ибрагим-бея до 1318 года). Назначение , сына Чобана, командующим монгольскими войсками в Анатолии привело к укреплению монгольского господства в Анатолии и расширению территорий под монгольской оккупацией. Согласно хронике Афлаки, Темирташ взял Конью (находившуюся в руках Караманидов) в 1320 году. Однако сообщение анонимной Сельджук-наме, относящей это событие к 1323 году, представляется более надёжным. Когда Темирташ бежал, Караманиды в 1328/29 году снова захватили Конью, крепость Гевели и Бейшехир.

В середине XIV века бею Карамана подчинялись 750 тысяч человек. Армия Караманидов оценивалась в это время минимум в 30 тысяч воинов. Караманиды были важной силой в Малой Азии.

Помимо вражды с Киликийской Арменией и хулагуидами, потомки Карамана сражались между собой. Территория бейлика была разделена между соперничающими членами семьи. Как писал Ибн Баттута: «Сейчас она [Конья] находится на территории Султана Бадра ад-Дина ибн Карамана». Согласно автору Караман-наме Шикари, в 1334/35 году Ибрагим-бей был в Ларинде, его сын Ахмед-бей был в Конье, Яхши-хан был в Эрменеке, Халил-бей в Бейшехире и Муса в Мекке. На обратном пути из Мекки на Мусу напали люди армянского короля, но он спасся благодаря помощи мамлюков. Отношения Караманидов с мамлюкским Египтом всегда были дружескими. Например, Надым ад-Дин Темир Хан бин Караман служил мамлюкам, являясь одним из командиров мамлюков в Мекке в 1315; он умер в Дамаске в 1333/34 году. За три года до этого на службе в Каире находился Али Бахадур бин Караман. Мы не знаем имён отцов этих представителей семьи.

Алаэддин Халил бин Махмуд 
Источники сообщают, что Халил-бей, ещё один из сыновей Махмуда-бея, прибыл из Бейшехира в Конью в 1341/2 (или в 1342/3) году и сражался с Яхши-беем (или ханом). Другие источники привязывают усобицу Караманидов к 1360 и 1361 годам. Скорее всего, Халил-бей победил и, возможно, убил Яхши-бея (хана). Странным является то, что Шикари не упоминает ни Гюнери-бея, ни Яхши-бея в Караман-наме. Существует копия дарственной Халила-бея от 1344/45 года, согласно ей Халил-бей построил мечети в Ерменеке, завию в Эрменеке и завию в Ларинде. Дата его смерти неизвестна, но приблизительно она должна быть между 1344/45 и 1349/50 годами.

Ахмед бин Ибрагим, Шемсетдин бин Ибрагим, Сулейман бин Халил 
Фахреддин Ахмед-бей, сын Ибрагима-бея, остался единственным правителем. Шикари писал о том, что Ахмед-бей был убит в сражении с монголами, надпись на его могиле 1349 года «аль-шахид» подтверждает это. Ахмеда сменил его брат Шемседдин Ибрагим-бей. Согласно Шикари, Шемсетдин был отравлен братом Караманом 1352 году. На его захоронении тоже написано «аль-шахид». Наследником стал один из сыновей Халила, . Конья тогда находилась под властью династии Эретнагулларов. Бейшехир принадлежал монгольскому эмиру Исмаилу-аге. Возможно, Конья была потеряна Караманидами в 1352 году. Несмотря на спокойное правление, Сулейман-бей был убит в итоге заговора членов семьи — претендентов на правление — только в 1361 году. Его убийца Касым правил недолго, вскоре он сам был схвачен и убит братом Сулеймана, Алаэддином-беем.

Алаэддин-бей I, сын Алаэддина Халила. 

Сулейман-бей был похоронен в завие Каламиия, а его гробница была построена его братом  в 1370/71 году. Алаэддин был образованным правителем, в отличие от всех своих предшественников (возможно, за исключением Мусы). По его приказу Ярджани написал «Шах-наме династии Караман», которая была основным источником для «Караман-наме» Шикари. Во время правления Алаэддина бейлик был существенно увеличен. Мамлюки заняли всю Киликию, уничтожив армянское царство. Эретногуллары также переживали кризис. Воспользовавшись ситуацией, Алаэддин присоединил к своему бейлику некоторые бывшие территории Киликийского царства и взял в 1366/67 годах Конью, а затем Аксарай, Нигде, Карахисар, Акшехир, и даже на некоторое время заняли Кайсери. Многие монгольские вожди пошли на службу к Караманидам.

Алаэддин отказался от традиционного союза с мамлюками и стал сторонником мятежного Рамазаногуллары против султана Баркука, проводил враждебную политику против правителя Эретны Кади Бурхана аль-Дина, своего естественного союзника против османов. Алаэддин значительно расширил территорию бейлика, поэтому его именовали «Султан» и «Абу-ль-Фат» (отец побед).

Увеличение влияния Караманидов совпало с браком Караманоглу Алаэддина-бея с Нефисе-султан, дочерью османского султана Мурада I, первым династическим союзом с османами.

Когда Мурад заватил территории Хамидидов, Алаэддин-бей был обижен, потому что он планировал захватить этот район сам; Хамидиды сами продали свой бейлик османам, опасаясь нападения Алаэддина. По мере того, как Мурад продвигался на Балканы, Алаэддин Али-бей захватывал всё больше территорий в Анатолии. Он занял Кара-Агач и Ялвач, захватил османский город Бейшехир, однако Мурад решил наказать его и османские войска, вернувшись из Румелии, подошли к Конье, столице Караманидов. Мурад легко победил своего зятя в 1387 году. Нефисе уговорила отца заключить мир с Алаэддином, и Мурад пошёл ей навстречу, поставив условием, что Алаэддин отдаст Бейшехир. Был достигнут договор между двумя государствами, и до правления Баязида I османы и Караманиды жили в мире. Однако Алаэддин-бей не считал это соглашение долговременным и лишь выжидал. Как только он узнал в 1389 году, что Мурад был убит в битве на Косовом поле, он снова захватил Бейшехир и призвал бейлики Анатолии сражаться против нового правителя, Баязида I. Проиграв несколько битв, Алаэддин был вынужден заключить мир в 1391 году. Несмотря на эти поражения, Караманид никогда не отказывался от борьбы с османами. Он атаковал Анкару во время битвы при Нигболу в 1396 году и посадил в тюрьму Сари Темир Таш-пашу, губернатора города. Алаэддин снова был побеждён Баязидом и отступил к цитадели замка Конья. Люди Коньи выдали его Баязиду, и в 1397/98 году Алаэддин был казнён.

Ко времени правления Алаэддина (примерно 1375 год) относится создание Каталонского атласа. Согласно атласу, флаг Караманидов содержал гексаграмму (звезду Давида).

Мехмет, сын Алаэддина Али 
Сыновья Алаэддина Али и Нефисе, Мехмет-бей и Али-бей, жили в Бурсе в почётном плену, однако вскоре Баязид отдал завоёванные земли Караманидов сыну Алаэддина и своему племяннику Мехмету. Ичель был отдан шейху Хасану, сыну Сулеймана-бея, скрывавшемуся в Эретне.

После поражения Баязида I в 1402 году в битве при Ангоре и его смерти в 1403 году, в Османской империи начался кризис из-за усобиц между его сыновьями. Это открыло возможность активизировать действия не только для Караманидов, но и для всех анатолийских бейликов. Эмир Тимур вернул Мехмеду-бею и Али-бею земли их отца, а также Кайсери, и Cиврихисар. Но Мехмеда-бея это не удовлетворило. Этот энергичный новый правитель Караманидов аннексировал земли Хамидидов, Тарсус, Афьонкарахисар и Кютахью. В некоторых источниках указано, что «сын Карамана» даже захватил Анталию. Мехмет-бей собрал армию, захватил Бурсу и разорил её, но вскоре был разбит Баязидом-пашой и попал в плен. Рамазаноглу Али-бей захватил Тарсус, воспользовавшись тем, что Мехмет-бей был в плену. Мустафа-бей, сын Мехмета-бея, вернул город во время конфликта между эмирами Шама и Египта. На Тарсус претендовали и мамлюки. Шейх аль-Махмуди, новый мамлюкский султан, потребовал, чтобы Караманид вернул Тарсус ему, однако Мехмед-бей не обратил на это внимание. Свою ошибку он понял лишь при подходе к его границам мамлюкской армии в 1419 году. Не желая рисковать, Мехмед-бей скрылся в горах. В 1419 году сын Мехмета-бея Мустафа погиб в битве, а сам Мехмет был схвачен и доставлен в Каир в качестве заключённого. После захвата территорий Караманидов, мамлюки отдали Кайсери Дулкадиридам. В отсутствие Мехмета-бея брату и сопернику Али-бею не удалось даже с помощью мамлюков установить свою власть на всей территории Караманидов. Будучи освобождённым после смерти Шейх аль-Махмуди в 1421 году, Мехмет-бей легко восстановил свою власть в бейлике, опять потеснив брата. Несмотря все неудачи, он остался верен своим амбициям. Воспользовавшись борьбой Мехмеда I с Лже-Мустафой, в 1423 году он осадил Анталию вместе с Текеоглу Османом-беем, но был убит выстрелом из крепости. Его сыновья отвезли его тело к Ларинде и похоронили его там.

Ибрагим II 
После смерти Мехмета-бея его брат, Бенги Али-бей, стал наконец правителем всей территории Караманидов, но его власть была непродолжительной. И сын Мехмеда, Ибрагим, и Али-бей были женаты на дочерях султана Мехмеда I и были родственниками Мурада II, но Мурад предпочёл поддержать Ибрагима. Али-бей отступил обратно в Нигде и правил там до смерти, после которой Нигде перешёл в руки Ибрагима-бея. Таджеддин Ибрагим-бей был последним выдающимся правителем Караманидов. Получив власть в Карамане при поддержке Мурада, Ибрагим решил обособиться и от него. Войны Мурада и Ибрагима в период с 1426 года закончились мирным соглашением в 1435. По договору Ибрагим сохранял все свои территории, но отдавал Мураду захваченные земли бейлика Хамидидов. При поддержке султана Бейбарса Ибрагим-бей одержал крупную победу над Дулькадиридом Насир аль-Дином Мехмедом-беем. Во время Крестового похода на Варну против османов в 1443-44 годах Караманид Ибрагим-бей напал на Анкару и Кютахью, уничтожив оба города. Мурад II вернулся из Румелии, победив венгерских крестоносцев, обвинил Караманидов в измене, и Ибрагим-бею пришлось сдаться османам. На этот раз мирный договор отнимал у Караманидов все властные полномочия и делал их вассалами османов.

Ибрагим-бей предоставил венецианцам специальные торговые концессии в пределах своей территории.

У Ибрагима было много сыновей. Из них один, Исхак-бей, был рождён наложницей, а остальные, среди которых были Пир-Ахмед и Касым-бей — дочерью Мехмеда I. Ибрагим-бей сделал наследником Исхака. Когда в 1464 году Ибрагим серьёзно заболел, Пир Ахмед провозгласил себя правителем в Конье и Ибрагиму с Исхаком пришлось бежать. По дороге в крепость Гевела старый правитель умер, его тело Пир Ахмед доставил в Ларинду и похоронил в могиле возле его имарета. Ибрагим-бей строил много сооружений: кроме имарета в Ларинде он построил многочисленные общественные здания, мечети, медресе, мосты и оросительные каналы. Он также был покровителем художников и учёных. Но он был также человеком жестокого нрава, казнившим многих визирей.

Сыновья Ибрагима: Исхак, Пир Ахмед, Касым. Последние годы бейлика 
После смерти Ибрагима-бея Исхак-бей и Пир Ахмед разделили страну на два бейлика: Исхак, правил своей частью из Силифке, а Пир Ахмед управлял большей частью страны из Коньи. Вскоре Исхак с помощью Узун-Хасана, правителя Ак-Коюнлу, прогнал Пир Ахмеда, и тот укрылся у кузена, Мехмеда II. В следующем 1465 году Пир Ахмед с подкреплениями, которые он получил от султана, в свою очередь прогнал Исхака. Исхак укрылся у Узун-Хасана и вскоре (в 1465/66 году) умер.

Пир Ахмед оказался неблагодарным вассалом османов. В 1468 году он отказался присоединиться к планируемой кампании против мамлюков, чем разгневал султана. Мехмед II изменил планы и вместо мамлюков напал на Караман. В итоге бейлик стал османской провинцией, а Пир Ахмед сбежал к Узун-Хасану. Часть населения была переселена в Румелию уже в это время. Летом 1472 года войска Ак-Коюнлу напали на недавно захваченный османской армией Караман. Во главе армии в 20 000 человек помимо Юсуфчи Мирзы, военачальника Узуна-Хасана, стоял Караманоглу Пир Ахмед и, возможно, Караманоглу Касым-бей. Караманиды открыли своё побережье для выгрузки оружия, которое венецианцы предоставили для помощи Узун-Хасану в войне с Мехмедом II, но османский флот сорвал выгрузку. Пир Ахмед возглавлял правый фланг армии Узун-Хасана в битве при Отлукбели и сбежал с Узун-Хасаном после поражения. Пир Ахмед умер, вероятно, в 1475 году , хотя ранее считалось, что Баязид казнил его в 1486 году.

Касым-бей правил какой-то частью территории бейлика после смерти Пир Ахмеда. После смерти Мехмеда II в 1481 году во время войны между Джемом и Баязидом Касым поддержал Джема и почти восстановил свой эмират. Однако после того, как Джем сбежал и нашёл убежище у иоаннитов на Родосе, Касым признал Османской сюзеренитет. Он управлял бейликом как вассал Османской империи до своей смерти в 1483 году. После смерти Касыма-бея в 1483 году старейшины Карамана выбрали беем внука Ибрагима-бея от дочери, Тургутоглу Махмуда. В 1487 году во время османско-мамлюкской войны он решил переметнуться к мамлюкам. После того, как против него была послана османская армия, он бежал в Алеппо.

Бейлик был окончательно поглощён османами в 1487 году. Чтобы они никогда больше не беспокоили османов, все население бейлика до последнего человека было переселено. Кого-то расселили по Анатолии, других — в северном Иране на территории современного Азербайджана, однако основная часть была перемещена на европейские территории: на северо-востоке Болгарии — в регион Лудогорие, и в северную часть Греции и южной Болгарии — нынешний район Кырджали и Македонию. На территории бывшего бейлика османами был образован эялет Караман.

В 1500 году сипахи в Карамане, недовольные сокращением доходов тимаров, восстали. Их предводителем они назвали племянника Касым-бея Караманида, Мустафу, призвав его из Ирана. В 1500 году Мустафа захватил и сжёг Ларенде, но он не смог противостоять османским силам и бежал в Мамлюкский султанат, где умер в 1513 году.

Бейлик Караманидов был одним из опаснейших врагов османов и существовал дольше всех остальных анатолийских княжеств. Он возник раньше других (даже раньше османского бейлика) в 20-х годах XIII века и просуществовал до 1487 года, будучи поглощён османами позже всех. Этому способствовало географическое положение бейлика, расположенного на границе с территорией, контролируемой мамлюкским Египтом, что давало правителям бейлика возможность союза с мамлюками. Близость моря позволяла контактировать и вступать в союзы с христианскими странами, а окружающие горы предоставляли Караманидам в случае необходимости убежище и затрудняли нападения.

Экономика 
Территория бейлика в основном покрыта горами, что обуславливало тип занятости населения. В равнинных частях бейлика сажали в основном пшеницу, ячмень и овес. Также жители региона растили хлопок.

В Карамане разводили овец и благородные туркменские породы лошадей. Египетский историк Ибн Фазлулла аль-Умари утверждал, что караманские лошади («красивые лошади» Марка Поло) превосходили арабских лошадей.

Из Карамана экспортировали зерно, шерсть, кожи, ковры и лошадей. Торговля велась с Королевством Кипр, Венецианской и Генуэзской республиками, Османской империей, Мамлюкским султанатом.

Наследие 

Караманиды построили большое количество мечетей, хамамов, караван-сараев и медресе. Самые известные:

 Хатуние Медресе 1281/82 в Карамане
 Мечеть и гробница Мевлана в Конье
 Мадер-и Мевлана (Актекке) мечеть в Карамане
 Мечеть Ибрагим-бея с Имаретом 1433 в Карамане. Плитка и резьба по дереву из этого комплекса и их оригиналы экспонируется в Стамбуле
 Актекке мечеть 1404 в Нигде
 Улу-ками (Мечеть Улу) 1302 в Эрменеке
 Тол медресе Караман
 Амир Муса Караман 1352 (разрушена) в Карамане

Представители династии

Комментарии

Примечания

Литература

На русском языке

На других языках

Ссылки 
 
 

 
Анатолийские бейлики
Тюркские династии